Hagihara steht für:

 (1971) Hagihara, ein Asteroid des Hauptgürtels

Hagihara ist der Familienname folgender Personen:

 Shin’ya Hagihara (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Tatsurō Hagihara (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Hagihara Yusuke (1897–1979), japanischer Astronom